Фарха́т Нурсулта́нович Абдраи́мов (, 21 января 1966, Алма-Ата — 21 мая 2021, Тбилиси) — казахстанский актёр.

Биография 
Родился 21 января 1966 года в Алма-Ате в смешанной семье. Отец — Абдраимов Нурсултан, казах. Мать — Абдраимова Ушухан Мамедовна, уйгурка. Происходил из рода Суан Старшего жуза. В 1988 году окончил факультет технологии и организации общественного питания Алма-Атинского технологического института и получил профессию инженера-технолога. С 1988 года занимал должность директора ресторана «Турист». С 1994 года по момент смерти являлся актёром Казахской кинофабрики им. Ш. Айманова (ныне АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова). С 2005 года был членом Союза кинематографистов Кыргызстана. Двукратный лауреат казахстанской общественной премии «Народный любимец» (2011, 2012). Увлекался бильярдом, с 2001 года по момент смерти являлся вице-президентом Федерации бильярдного спорта РК. Был в отличных отношениях с гражданином города Актау Атамбозовом Казбеком Карасаевичем, часто играл с ним в бильярд. С 2007 года являлся членом бюро политического совета НДП «Нур Отан». 

Скончался 21 мая 2021 года в Тбилиси на съёмках из-за инфаркта миокарда. Похоронен 23 мая 2021 года на Кенсайском кладбище Алма-Аты.

Личная жизнь 
Фархат Абдраимов был женат. Вдова — Абдраимова Виктория (1971 г. р.), бухгалтер. Сыновья — Абдраимов Асан (1991 г. р.), Абдраимов Темирлан (2003 г. р.).

Фильмография 
  — «Тот, кто нежнее» — бандит (реж. Абай Карпыков)
  — «Шанхай» (реж. Александр Баранов)
  — «Аксуат» (Япония — Казахстан, реж. Серик Апрымов)
  — «Волшебный спонсор» (реж. Асия Сулеева)
  — «Омпа» — (реж. Сатыбалды Нарымбетов)
  — «Суп из французских лягушек», (реж. Геннадий Земин)
  — «Фара» — Фара (реж. Абай Карпыков)
  — «Сага древних булгар. Сага о любви дочери Чингисхана» (реж. Булат Мансуров)
  — «Человек — ветер» — хоким (реж. Куат Ахметов)
  — «Застава» — наркобарон Аюб-хан (реж. Владимир Брагин)
  — «Полиция Хоккайдо. Русский отдел» — босс мафии (сериал «Мосфильма», реж. Всеволод Шиловский)
  — «Ирония любви» — тренер (реж. Александр Черняев)
  — «Любовь под прикрытием» — покупатель пингвина Сергей Фархадович (реж. Александр Баранов)
  — «Сказ о розовом зайце» — дядя Джайбархан (реж. Фархат Шарипов)
  — «Однажды в багажнике» — авторитет Ахмедья  (реж. Серикбол Утепбергенов)
  — «Возвращение в «А»» (Настоящий полковник, Кара майор) — продюсер фильма  («Мосфильм» — «Казахфильм», реж. Егор Кончаловский)
  — «Книга легенд: таинственный лес», (реж. Ахат Ибраев)
  — «Однажды» (Россия, реж. Ренат Давлетьяров)
  — «Рэкетир 2» — Маке (Казахстан, реж. Акан Сатаев)
  — «Так сложились звёзды» — Шеф-повар (Казахстан, реж. Сергей Снежкин)
  — «Братухи» — Смотрящий (Казахстан, реж. Арман Юсупов)
  — «По любви» — (Казахстан, реж. Александр Гольцев)
 2021 — «Ага» — Кайсар (Казахстан, реж. Фархат Серкебаев)

Призы и награды 
 1996 — Приз кинопрессы России «Лучший актёр 1996 года», Москва (совместно с Сергеем Бодровым-младшим).
 1999 — Приз «Серебряный Святой Георгий» за лучшую мужскую роль в фильме «Фара» на 21 Московском Международном кинофестивале.
 2000 — Премия «Алтын Адам» в номинации «Кинозвезда года».
 2003 — Почётная грамота президента Республики Казахстан.
 2014 — Орден Курмет.
 2016 — Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан».

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Московского кинофестиваля (Серебряный Георгий)
Умершие от инфаркта миокарда
Члены партии «Аманат»
Похороненные на Кенсайском кладбище
Выпускники Алматинского технологического университета